Macuruco peut désigner :

Toponymes

Macuruco : localité de la paroisse civile d'Ucata de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Macuruco : localité de la paroisse civile d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme